Chelan peut désigner :
 les Chelans, une tribu amérindienne de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Chelan, une ville de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le comté de Chelan, un comté de l'État de Washington aux États-Unis ;
 la rivière Chelan, une rivière de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le lac Chelan, un lac de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le Lake Chelan State Park, une aire protégée sur les rives du lac Chelan dans l'État de Washington aux États-Unis ;
 le Lake Chelan National Recreation Area, une zone récréative de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le barrage du lac Chelan, un barrage de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le Lake Chelan Sawtooth Wilderness, une aire protégée de l'État de Washington aux États-Unis ;
 les monts Chelan, une massif de montagnes de l'État de Washington aux États-Unis ;
 le MV Chelan, un ferry battant pavillon américain.

Voir aussi 
 Chélan

Homonymie de toponyme